Whitley County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Whitley County (Indiana) – okres státu Indiana
 Whitley County (Kentucky) – okres státu Kentucky